

Geografia

Niemcy 
 Mitteldorf – dzielnica Dietfurt an der Altmühl
 Mitteldorf – dzielnica Stollberg/Erzgeb.

Osoby 
 Kai Mitteldorf – niemiecki badmintonista
 Katja Mitteldorf – niemiecka polityk

Zobacz też 
 Mittendorf
 Mitterdorf